Губа может означать:

Биология 
 Губа — одна из парных (верхняя и нижняя) кожно-мышечных складок, окружающих вход в полость рта.
 Губа — одна из кожистых складок, прикрывающих вход во влагалище женщины (см. малые и большие половые губы).
 Губа — часть околоцветника, образованная двумя или тремя сросшимися чашелистиками или лепестками.

Фамилия 
 Губа, Василий Александрович (1915—1990) — Герой Советского Союза.
 
 Губа, Даниил Хрисанфович (1910—1996) — Герой Советского Союза.
 Губа, Наталья Петровна (род. 1978) — украинская спортсменка (академическая гребля).
 Губа, Валерий Иванович (род. 1957) — российский футболист.

Населённые пункты

Азербайджан 
 Губа (город)

Белоруссия 
 Губа — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Губа — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Губа — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Губа — деревня в Пухновской волости Куньинского района Псковской области России.
 Губа — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Губа — деревня в Плавском районе Тульской области.

Другое 
 Губа — территориальный округ в Русском государстве в XVI—XVII вв.
 Губа — далеко вдающийся в сушу морской залив или бухта, залив водного объекта (морская, озёрная и речная губа).
 Губа — разговорно-жаргонное название гауптвахты, помещения для содержания военнослужащих, задержанных за правонарушения.
 Губа грецкая — литургический предмет в православии.

См. также